

Бахарево — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Бахарево — село, Каргапольський район, Курганська область
 Бахарево — присілок, Сафакулевський округ, Курганська область